Хачемзий () — аул в Кошехабльском районе Республики Адыгея России. Входит в состав Дмитриевского сельского поселения.

География 
Находится в степной зоне, на левом берегу реки Фарс, в 6 км западнее центра сельского поселения посёлка Дружба, в 17 км северо-западнее районного центра аула Кошехабль.

Население

Улицы 
Основан в 1864 году.

Известные люди 
 Бричев, Валерий Махмудович (род. 10.09.1941) — генерал-майор в отставке.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кошехабльского района
Появились в 1864 году в России
1864 год в Адыгее